Села:
 Клюси — Сумська область, Роменський район
 Клюси — Чернігівська область, Корюківський район

 Клюси (рід)